Rodríguez Echeverría ist der Familienname folgender Personen:

 Álvaro Rodríguez Echeverría (* 1942), costa-ricanischer Ordensgeistlicher
 Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (* 1940), costa-ricanischer Politiker